Danielle Godderis-T'Jonck, Belgisch politica
 Jack Godderis, Belgisch kunstschilder

Nederlandse of Vlaamse achternaam